Domkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Domkowo, Ort in der Gmina Grunwald, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Domkau, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Domkowo (Sępopol), Ort in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Arndtshof, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen

Siehe auch: Domnowo